Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1958 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 17 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Mary Bevis Hawton et Thelma Coyne Long battent Lorraine Coghlan et Angela Mortimer en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
Une tête de série est exemptée de premier tour.

Résultats

Tableau

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1958
Australie Double dames
1958 en Australie
Compétition de tennis à Sydney